Топоры — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Топоры — деревня в Невельском районе Псковской области.

Украина 
 Топоры — село в Ружинском районе Житомирской области.
 Топоры — село в Изяславском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Топор (значения)